Bruno Cester (1920-2017) –  fisico e astronomo italiano
 Enrico Cester (n. 1988) – pallavolista italiano
 Nic Cester (n. 1979) – cantautore e chitarrista australiano